Tram van Frankfurt am Main
Tram van Frankfurt (Oder)